GUU est sigle pouvait signifier :
 , le syndicat des étudiants et des anciens élèves de l'université de Glasgow.

GUU est codon pouvait signifier :
 valine, selon le code génétique.

GUU est code pouvait signifier :
 , en Islande, selon la liste des codes AITA des aéroports/G.

Code IATA des aéroports